Giacomuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Hirsch-Giacomuzzi (1947–2013), deutsche Society-Lady
 Zeno Giacomuzzi (* 1932), Südtiroler Politiker